Dadong bezeichnet:

Dadong (大东区), einen Stadtbezirk der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning

Dadong (Bobai) (大垌镇), eine Großgemeinde des Kreises Bobai der bezirksfreien Stadt Yulin im Autonomen Gebiet Guangxi, China
Dadong (Dabu) (大东镇), eine Großgemeinde des Kreises Dabu der bezirksfreien Stadt Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
Dadong (Lianshui) (大东镇), eine Großgemeinde des Kreises Lianshui der bezirksfreien Stadt Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
Dadong (Qinbei) (大垌镇), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Qinbei der bezirksfreien Stadt Qinzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, China

Dadong (Gucheng) (大东乡), eine Gemeinde des Stadtbezirks Gucheng der bezirksfreien Stadt Lijiang in der chinesischen Provinz Yunnan

Dadong (Chuanying) (大东街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Chuangying der bezirksfreien Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin
Dadong (Donggang) (大东街道), ein Straßenviertel der kreisfreien Stadt Donggang der bezirksfreien Stadt Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning
Dadong (Yuexiu) (大东街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Yuexiu der Unterprovinzstadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong

siehe auch:
 Da-dong, Stadtteil von Seoul